Я́куб То́сик (; 21 мая 1987, Зелюв, Польша) — польский футболист, полузащитник клуба «Лодзь».

Карьера

Клубная 
Воспитанник клуба «Влукняж» из родного города Зелюв. Во взрослом футболе дебютировал в 2004 году, выступая за команду «Белхатув». В ней он провел семь сезонов, принял участие в 34 матчах и забил 3 гола. Затем перешёл в столичную «Полонию», где играл на протяжении двух сезонов.

В 2012 году в качестве свободного агента перешёл в украинский клуб «Карпаты» (Львов). Так и не закрепившись в основном составе был переведен в молодёжную команду U-21 за которую провел 6 матчей. В декабре 2012 года расторг контракт и со скандалом вернулся на родину. В начале 2013 года подписал контракт на полгода с возможностью пролонгации на год со своим прежним клубом варшавской «Полонией». С июля 2013 года выступает за «Ягеллонию».

В сборной 
Выступал за молодёжную сборную страны. В 2006 году принял участие в домашнем чемпионате Европы среди юношей до 19 лет. Дебютировал за национальную сборную Польши 17 января 2010 года в товарищеской игре с датчанами. 23 января того же года он вышел на замену во встрече с Сингапуром.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте «Ягеллонии» 
 
 
 

Футболисты Польши
Игроки сборной Польши по футболу
Игроки ФК «Белхатув»
Игроки ФК «Полония» Варшава
Игроки ФК «Карпаты» Львов
Игроки ФК «Ягеллония»
Игроки ФК «Заглембе» Любин
Игроки ФК «Лодзь»